325-й Царевский пехотный полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии второй очереди. Сформирован для участия в Первой мировой войне.

История 
Сформирован в июле 1914 из военных кадров, выделенных 185-м пехотным Башкадыкларским полком. Состоял из 4-х батальонов и входил в состав 82-й пехотной дивизии. Дислоцировался в Саратове. После боя у населённого пункта  из 2000 человек собралось около 700 нижних чинов при 12 офицерах.

Командиры полка 
 17.07.1914 или 16.08.1914 — 19.08.1914 — полковник Кириллов, Никита Семёнович, убит в первом бою полка 19 августа 1914, и захоронен в Люблинской губернии;
 29.03.1915 — 17.07.1915 — полковник Панпушко, Пётр Васильевич;
 17.07.1915 — 15.03.1917 — полковник (с 12.01.1917 генерал-майор) Исаев, Иван Константинович;
 18.03.1917 — ? — полковник Рот, Иван Андреевич;
 01.10.1917 — 15.12.1917 — полковник Распопов, Владимир Павлович.

Литература 
 Головин Н. Н. Дни перелома Галицийской битвы. — Париж, 1940. — (Из истории кампании 1914 года; Т. 4).

Примечания

Ссылки 
 325-й пехотный Царевский полк
 Егерские и пехотные полки и батальоны
 Книга памяти. Первая мировая война

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1914 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году